Many Happy Returns (1930), een film van Arthur Hurley
Many Happy Returns (1934), een film van Norman Z. McLeod
Many Happy Returns (1986), een film van Steven Hilliard Stern